
Termin -{ZFN}- ima više značenja.

 Cinkov prst nukleaza, enzim
 Tulita aerodrom, IATA kod aerodroma u Kanadi